Сент-По́л ( или Saint Paul) — вариант написания имени Святого Павла на английском языке.

Топонимы 
  — город в провинции Альберта, Канада
 Сент-Пол — город в штате Аляска, США
 Сент-Пол — город в штате Арканзас, США
 Сент-Пол — столица штата Миннесота, США
 Сент-Пол — река в Западной Африке, протекающая по территории Гвинеи и Либерии

Прочее 
 Сент-Пол Билдинг — небоскрёб в Нью-Йорке
 Сент-Пол-Капистер — один из 14 округов государства Сент-Китс и Невис
 Сент-Пол-Парк — город в округе Вашингтон, штата Миннесота, США
 Сент-Пол-Чарлстаун — один из 14 округов государства Сент-Китс и Невис

См. также 
 Сан-Паоло — вариант на итальянском языке.
 Сан-Паулу (значения) — вариант на португальском языке.
 Сен-Поль — вариант на французском языке.